À découvert est le titre de plusieurs œuvres :
 À découvert, téléfilm français réalisé par Laurent Jaoui en 1996 ;
 À découvert, film français réalisé par Camille Brottes en 2000 ;
 À découvert (Fallen), téléfilm britannique réalisé par Omar Madha en 2004 ;
 À découvert (Shelter), roman policier écrit par Harlan Coben et publié en 2011 ;
 À découvert (), série télévisée mexicaine créée par Marcos Santana, en 2019.